Boxningen vid olympiska sommarspelen 1928 i Amsterdam innehöll 8 olika viktklasser och var endast öppen för herrar. Italien tog flest medaljer, och tvåa i medaljligan kom Argentina.

Medaljtabell

Medaljfördelning

Externa länkar